Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Panjer (Denpasar Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Denpasar in de provincie Bali
 Panjer (Kebumen), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Panjer (Plosoklaten), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java